Helmut Begemann ist der Name folgender Personen:

* Helmut Begemann (Theologe) (1928–2013), deutscher Theologe, Vizepräsident der Evangelischen Kirche von Westfalen  
 Helmut F. Begemann (* 1912), deutscher Wissenschaftler